

Aziende
 Wilkinson Sword, azienda britannica specializzata in lame e articoli per rasatura

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wilkinson – città della Contea di Hancock, Indiana
 Wilkinson – città della Contea di Rusk, Wisconsin

Mineralogia
 Wilkinsonite, minerale

Persone 
 Colm Wilkinson, cantante e attore irlandese
 Jonny Wilkinson, rugbista inglese
 Kevin Wilkinson, batterista britannico dei The Waterboys
 Mark Wilkinson (1952-), disegnatore britannico
 Mark Wilkinson (1977-) rugbista a 15 e imprenditore britannico
 Tom Wilkinson, attore inglese e ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico
 John Gardner Wilkinson, egittologo britannico